Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2017—2018 — 33-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу.

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

  

Позначення:

Результати матчів

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 квітня 2018

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3-4 травня 2018

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|5-9 травня 2018

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10-13 травня 2018

|}

Півфінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 травня 2018

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 травня 2018

|}

Статистика

Хет-трики 

Примітка
5 Гравець забив 5 голів

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2017—2018
Сан-Марино
Сан-Марино